Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л. Б. Гончарова (КазАДИ)
 Казади, Мвамба — заирский футболист, вратарь.